«Бубновый валет» — общество художников, русская художественная группа, самое крупное творческое объединение раннего авангарда, существовавшее с 1911 по 1917 год. 

Художники группы («бубнововалетцы») порвали с традициями реалистической живописи и выступали с формалистических позиций против идейности искусства. Среди её основателей и наиболее выдающихся художников — Петр Кончаловский, Илья Машков, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов, Наталья Гончарова.

Первоначально такое название носила скандальная выставка, проходившая в Москве в декабре 1910 — январе 1911 года. Впоследствии её участники вошли в одноимённое творческое объединение, которое существовало до декабря 1917 года. Это художественное объединение знаменовало в России «собой тот общеевропейский переворот в искусстве, который на пять лет раньше осуществили французские фовисты и немецкие экспрессионисты группы „Мост“». Художники «Бубнового валета» отрицали традиции как академизма, так и реализма XIX века. Для их творчества характерны живописно-пластические решения в стиле Сезанна (постимпрессионизм), фовизма и кубизма.

Название 

Происхождением своим название выставки и объединения обязано двум ассоциациям, и построено на недвусмысленной игре слов: до 1917 года «бубновыми тузами» называли каторжников (в том числе, с определённого времени, немалой частью — политических) — тюремное одеяние их представляло собой длинную серую посконную робу-балахон, на спину которой нашивался чёрный ромб — что, как и всегда, должно было делать обладателя такого наряда «клеймлённым» и приметным; второй, также «семиотический» намёк, подразумевал толкование, источником имевшее старинный французский карточный жаргон, в соответствии с которым валетовый ( — слуга, лакей) номинал в сочетании с бубновой мастью ( — квадратики) считался и звался — «мошенником», «плутом». Всё это и должно было вызывать у добропорядочных обывателей определённую реакцию: у кого — юмористическую, у других — невольного содрогания, у третьих — раздражение и ханжеское возмущение.

Однако версий истории создания названия существует много, в том числе основанных на воспоминаниях участников группы.

История 
Ведёт начало от одноимённой выставки, организованной в 1910 году на Воздвиженке, в доме Экономического общества офицеров. Это была одна из самых ошеломляющих культурных акций своего времени, своего рода «пощечина общественному вкусу», нанесенная живописцами за два года до выхода в свет одноименного литературного сборника. Портреты оказывали поистине шокирующее действие, а композиции на религиозные темы Гончаровой и Лентулова даже были сняты с выставки. 
Одним из первых доброжелательных отзывов на выставку был отзыв М. А. Волошина.

В 1911 году участники выставки объединились в одноименную группу. На первых порах объединение включало преимущественно московских живописцев — впоследствии в него входили петербургские художники и представители других городов; в выставках участвовали многие художники из Западной Европы.

По словам искусствоведа Ирины Вакар, всю стилевую эволюцию «Бубнового валета» на протяжении 1910-х годов можно описать буквально в двух словах: от «примитивизма» к «сезаннизму».

В 1912 году откололся ряд художников, тяготевших к примитивизму, кубофутуризму и абстракционизму (братья Владимир и Давид Бурлюки, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Казимир Малевич и другие), организовавших выставку и объединение под названием «Ослиный хвост». Раскол «Бубнового валета» произошёл по принципиальным соображениям. Если большинство бубнововалетцев, среди которых были Р. Фальк, П. Кончаловский, А. Куприн ориентировались на новую французскую живопись, то художники «Ослиного хвоста» стремились соединить живописные достижения европейской школы с традициями русского народного, наивного искусства, крестьянской примитивной живописи, лубка, иконописи, искусства Востока. Со временем обе группы оказались в непримиримой вражде, разгорелась, по выражению прессы, «война хвостов и валетов». В марте 1913 года, в связи с открытием выставки «Мишень», Ларионов и сторонники организовали диспут под названием «Восток, национальность и Запад», где обвиняли бубновалетовцев, обратившихся к сезаннизму, в рабском подражании западному искусству, в то время как сами они стали черпать вдохновение из восточного.

После раскола «Бубновый валет» стал устраивать диспуты в Политехническом музее, и к группе примкнули поэты-футуристы. Со временем старожилов объединения начали вытеснять более молодые художники-беспредметники (Малевич, Татлин, Удальцова, Попова и др.), особенно когда в конце 1917 года молодое сообщество «0,10» присоединилось к «Бубновому валету». Также в группу влилось общество «Супремус».

В 1916 году его покинули Пётр Кончаловский и Илья Машков (ушли в «Мир искусства»), а в правление вошли радикалы во главе с Малевичем. В 1917 году ушли Куприн, Фальк и другие «старики». В 1917 году состоялась последняя выставка объединения, причем в ней не принимал участия ни один из его основателей; это стал последний год существования объединения.

По инициативе бывших членов «Бубнового валета» в 1925 году было образовано объединение «Московские живописцы», в дальнейшем преобразованное в «Общество московских художников» (ОМХ). В 1923 году коренные «валеты» вновь ненадолго объединились на «Выставке картин». А в марте 1927 года в Третьяковской галерее состоялась ретроспективная выставка произведений художников группы «Бубновый валет».

Участники 

Ядро объединения составляли Р. Фальк, А. Лентулов, И. Машков, А. Куприн, П. Кончаловский, членами его были Н. Гончарова, М. Ларионов, В. и Д. Бурлюки, Н. Кульбин, К. Малевич и др.

Помимо картин российских членов объединения экспонировались работы живших в Мюнхене В. Кандинского и А. Явленского, а также зарубежных художников — Ж. Брака, К. Ван Донгена, Р. Делоне, А. Дерена, А. Матисса, П. Пикассо, А. Руссо, П. Синьяка и др.

В выставках «Бубнового валета» участвовали, в частности, следующие художники (для участия в выставках было не обязательно входить в объединение):

 Н. И. Альтман
 А. А. Барышников
 В. С. Барт
 В. Г. Бехтеев
 С. И. Бодуэн-де-Куртенэ
 В. Д. Бубнова
 В. Д. Бурлюк
 Д. Д. Бурлюк
 Н. С. Гончарова
 А. В. Грищенко
 А. Гумилина
 Н. М. Давыдова
 В. В. Каменский
 В. В. Кандинский
 И. Клюн
 П. П. Кончаловский
 К. Крон
 Н. Е. Кузнецов
 А. В. Куприн
 М. Ф. Ларионов
 М. В. Леблан
 А. В. Лентулов
 С. И. Лобанов
 К. С. Малевич
 А. Т. Матвеев
 И. И. Машков
 М. Меньков
 А. И. Мильман
 А. Могилевский
 А. А. Моргунов
 А. А. Осмеркин
 Д. В. Петровский
 А. П. Плигин
 В. И. Пожарский
 Л. С. Попова
 В. В. Рождественский
 О. В. Розанова
 В. В. Савинков
 А. М. Самойлова
 А. Ф. Софронова
 Л. Г. Турченко
 Н. А. Удальцова
 Р. Р. Фальк
 Г. Фёдоров
 И. С. Федотов
 М. А. Фейгин
 А. В. Фонвизин
 В. Ходасевич
 Ю. Хольмберг-Крон
 Э. Шиман
 Л. В. Штюрцваге (Сюрваж)
 А. А. Экстер
 А. Г. Явленский

См. также 
 Ослиный хвост
 Мишень (выставка)

Примечания

Литература 
 Лебедев А. К. Искусство «Бубнового валета» и проблема художественного наследия / в сб. Вопросы искусства в свете борьбы идеологий — М.: 1966.
 
 Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820—1932). Справочник — Санкт-Петербург: Издательство Чернышева, 1992. — ISBN 5-85555-004-4.
 Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д. Я. Художники русского зарубежья. 1917—1939. Библиографический словарь. — Санкт-Петербург: Нотабене, 1999. — ISBN 5-87170-110-8.
 Устав общества художников «Бубновый валет». Творчество № 2 (386) 1989.
 
 
 «Бубновый валет» (Общество художников «Бубновый валет») / Сарабьянов А.Д. // Энциклопедия русского авангарда.

Источники 
 Устав общества художников «Бубновый валет»
 Каталог выставки картин общества художников «Бубновый валет» 1914 года

 
Художественные выставки
Художественные группы
Художественные группы русского авангарда
Художники-футуристы